Ал-Нашӣд ал-Уатании ал-Сауди (, накратко Ал-Нашӣд ал-Уатании) е националният химн на Саудитска Арабия от 1950 година. Автор на текста е Ибрахим Хафаджи, а на музиката Абдул Рахман ал-Хатеб.

Саудитска Арабия
Национални символи на Саудитска Арабия
Саудитска музика